Cuvântul Jump se poate referi la:
 „Jump (cântec de Girls Aloud)” — al patrulea single de pe albumul Sound of the Underground al formației britanice Girls Aloud
 „Jump” — ultimul single de pe albumul Confessions on a Dance Floor al Madonnei
 „Jump” - primul single de pe albumul 1984 al formației hard rock Van Halen
 Jump! (film) — un film din 2007 cu Patrick Swayze
 Jump! (album) — albumul din 1984 al lui Van Dyke Parks